Фо́ксборо () — город в округе Норфолк, штат Массачусетс. Расположен примерно в 35 км к юго-западу от Бостона, штат Массачусетс, и в 29 км к северо-востоку от Провиденса, штат Род-Айленд. Население согласно переписи населения 2010 года составляет 16865 человек. Город известен стадионом «Джиллетт Стэдиум», и командами New England Patriots по американскому футболу и New England Revolution по футболу. Официальное написание названия города «Foxborough», хотя часто используется вариант написания «Foxboro». Этот вариант написания используется Почтовой службой США в качестве правильной формы.

История 
Город был основан в 1704 году и инкорпорирован в 1778 году. Фоксборо получил название по имени Чарльза Джеймс Фокса, члена парламента вигов и убеждённого сторонника колоний во времена, предшествовавшие Американской революции.

Город когда-то был известен крупнейшим заводом в мире по производству соломенных шляп. Завод был основан местным бизнесменом Карпентером, однако предприятие полностью сгорело в начале 20 века. На месте завода теперь расположен офисный центр.
Фоксборо состоял из небольших общин вплоть до начала 1900-х годов. К ним относятся Foxvale / Paineburgh, которые остались полунезависимыми до середины XX века; Quaker Hill в Южном Фоксборо и Lakeview / Donkeyville в Западном Фоксборо.

Спорт 
В Фоксборо расположен «Джиллетт Стэдиум», на котором играют шестикратные чемпионы Супербоула — команда «Нью-Ингленд Пэтриотс», а также футбольный клуб «Нью-Инглэнд Революшн», выступающий в MLS. Обе команды принадлежат Бобу Крафту. Торговый центр Patriot Place, построенный в 2009 году вокруг стадиона, также выкупил Крафт. Торговый центр включает в себя множество ресторанов и магазинов. Часть Patriot Place расположена на месте, где до 2002 года находился «Фоксборо Стэдиум» — бывший домашний стадион «Пэтриотс» и «Революшн». «Фоксборо Стэдиум» принимал шесть матчей чемпионата мира по футболу 1994 года.

Достопримечательности 

 Foxboro Grange Hall — занесён в Национальный реестр исторических мест США в 1983 году.
 «Джиллетт Стэдиум» — домашний стадион команд «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Нью-Инглэнд Революшн».
 Patriot Place — открытый торгово-развлекательный комплекс рядом с «Джиллетт Стэдиум».
 Театр Орфей — местный некоммерческий театр, место для живых выступлений и демонстрации фильмов, в том числе для проведения ежегодного кинофестиваля Three Stooges.
 F. Gilbert Hills — государственный заповедник, охватывающий 4,16 км², используется для пеших прогулок, езды на велосипеде, бега на лыжах, верховой езды и наблюдения за природой. В заповеднике расположены уникальные каменные сооружения, и некоторые жители полагают, что они были сделаны и использовались местным племенем алгонкинов до основания города.
 Memorial Hall — каменное строение и памятник в центре города, посвящённый тем, кто служил в вооруженных силах; содержит постоянную коллекцию исторических экспонатов, связанных с историей города.

Примечания

Ссылки 
 Foxborough Patch
 Town of Foxborough
 Boyden Library
 Vital Records of Foxborough, Massachusetts, to the Year 1850
 State’s Foxborough information page
 Town of Foxborough Building Department
 The Foxboro Reporter (Local Newspaper)
 Foxborough Founders Day